Офіцер з однозірковим званням є старшим командиром у багатьох збройних силах і має звання за кодуванням НАТО — OF-6. Термін також використовують деякі збройні сили які не членами НАТО. Зазвичай, однозіркові офіцери мають звання комодор, адмірал флотилії, бригадний генерал, бригадир або у ВПС яка має відмінну структуру рангів, комодор повітряних сил.

Офіцери з однією зіркою також є молодшими флагманами, генералами та повітряними офіцерами. У багатьох флотах, однозіркові офіцери не вважаються флагманами, хоча це не завжди так. Звання бригадного офіцера у армії та ВПС відносять до генеральського звання. Проте, рівноцінне звання бригадира не вважається генеральським. Звання комодора повітряних сил завжди відносять до рангів повітряних офіцерів.

Австралійські звання 

У австралійських збройних силах наступні офіцери отримують однозіркове звання:
 Комодор (Королівські австралійські ВМС)
 Бригадир (Австралійська армія)
 Комодор повітряних сил (Повітряні сили Австралії)

Канадські звання 
 Комодор (ВМС Канади)
 Бригадний генерал (Канадська армія та Повітряні сили Канади)
На відзнаці зображено кленовий лист з короною Св. Едварда та перехрещеними саблею та жезлом.

До уніфікації у 1968, звання комодор повітряних сил був однозірковим для ВПС Канади, як бригадир для Канадської армії.

Німецькі звання 
Армія та ВПС:
 Brigadegeneral (бригадний генерал)
 Generalarzt («генерал-хірург»)
 Generalapotheker («генерал-фармацевт»)
Флот:
 Flottillenadmiral («адмірал флотилії»)
 Admiralarzt («адмірал-хірург»)
 Admiralapotheker («адмірал-фармацевт»)

Індійські звання 

 Комодор повітряних сил (Повітряні сили Індії)
 Бригадир (Індійська армія)
 Комомдор (Індійський флот)
 Заступник генерального інспектора (Поліція Індії)

Пакистанські звання 

 Заступник генерального інспектора (Поліція Пакистану)
 Комодор повітряних сил (ВПС Пакистану)
 Бригадир (Армія Пакистану)
 Комодор (ВМС Пакистану)

Філіппінські звання 
 Бригадний генерал (Армія Філіппін)
 Бригадний генерал (ВПС Філіппін)
 Комодор (Берегова охорона Філіппін
 Комодор (ВМС Філіппін)
 Головний начальник поліції (Поліція Філіппін)
 Головний начальник пожежної охорони (Бюро пожежного захисту)
 Головний начальник в'язниць (Бюро з в'язничного управління та пенології)

Звання Великої Британії 
 Комодор (Королівські ВМС)
 Бригадир (Британська армія та Королівська морська піхота)
 Комодор повітряних сил (Королівські ВПС)

Звання США 

 Віце-адмірал (ВМС США, Берегова охорона, Офіцерський корпус охорони здоров'я США та Національний офіцерський корпус управління океанографічними та атмосферними проблемами США)
 Бригадний генерал (Армія США, Корпус морської піхоти США та Повітряні сили США)

Інші військово-морські звання 
У сучасних військово-морських службах Бельгії, Данії, Фінляндії та Швеції однозірковий офіцер має звання адмірала флотилії.

Див. також 
 Звання та відзнаки НАТО
 Двозіркове звання

Примітки 

Військові звання